Перете́рье — деревня в Сонковском районе Тверской области России. Входит в состав Койского сельского поселения.

География 
Расположена в 18 километрах к юго-востоку от районного центра Сонково на реке Корожечна, в 5 км от села Кой. На севере примыкает деревня Василево, южная часть — бывшая деревня Кобылино.

История 
Упоминается в XV веке как владение Троице-Сергиева монастыря. В 1830 году в селе была построена каменная Покровская церковь с 3 престолами, метрические книги с 1785 года. 

В середине XIX века село Перетерье относилось к одноимённому приходу Бобровской волости Кашинского уезда, в 1858 году — 22 двора, 182 жителей (в д. Кобылино — 240 жителей), в 1889 — 38 дворов, 208 жителей, трактир, постоялый двор, промыслы: маляры, извозчики.

В 1930—1950-е годы село центр Кобылинского сельсовета, центральная усадьба колхоза, школа, клуб.

В 1997 году — 47 хозяйств, 129 жителей. Центральная усадьба колхоза «Заря», начальная школа, дом досуга, магазин.

Население

Достопримечательности 
В деревне расположена недействующая Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (1830).

Примечания

Ссылки 
 Электронный энциклопедический справочник «Тверская область»
 Православные Храмы Тверской Земли

Населённые пункты Сонковского района